Арсе́ний Вели́кий (; 354, Рим — 449) — христианский святой, почитаемый в лике преподобных. Память совершается в Православной церкви 8 мая (по юлианскому календарю), в Католической церкви 19 июля. Сочинения Арсения включены в 66-й том Patrologia Graeca. Основные сведения о святом содержатся в сборнике Apophthegmata Patrum.

Жизнеописание 
Арсений родился в 354 году в Риме, в христианской семье, получил хорошее образование, изучил латинский и греческий языки. Будучи юношей стал клириком одной из римских церквей, был рукоположен в диаконы. Согласно житию, слава об образованности Арсения достигла Константинополя, и император Феодосий поручил ему воспитание своих сыновей Аркадия и Гонория. Арсений, не желавший покидать Рим, по настоянию папы Дамасия в 29 лет оставил церковное служение и уехал в Константинополь.

В Константинополе Арсений тяготился императорским двором и, мечтая о монашестве, в 394 году тайно сел на корабль, следовавший в Александрию. Там он удалился в Скитскую пустыню, где в одном из монастырей стал учеником преподобного Иоанна Колова. Перед тем как принять Арсения в число братии, Иоанн решил испытать его смирение:

Братия села за стол, но Арсений стоял, потому что никто не приглашал его садиться. Братия начали вкушать пишу, но Арсений не ел ничего и все время стоял, опустив голову вниз… Старец же Иоанн взял один из сухарей, предложенных для трапезы, и бросил Арсению, сказав: «Ешь, если хочешь».

Между тем Арсений думал про себя так: «Этот старец — ангел Божий и прозорливец, потому что он знает, что я хуже пса; поэтому и сухарь бросил он мне как псу; по той же причине я должен и съесть его, как пёс». И наклонившись до земли, он пошёл на четвереньках, как четвероногое животное, к сухарю, взял его прямо ртом, затем отошёл с ним в угол и там съел его лёжа на земле.

Блаженный Иоанн, видя такое смирение святого Арсения, сказал пресвитерам: «Он будет великим подвижником».

Арсения постригли в монашество, и вскоре он ушёл в затвор, где предался аскетическим подвигам, выходя к монастырской братии только для участия в богослужении. Получил известность среди египетского монашества за свою добродетельную жизнь и наставления о монашестве, которые были записаны его учениками. Также Арсению принадлежит толкование на Евангелие от Луки.

Арсений скончался в возрасте 95 лет. Согласно житию, «по внешнему виду преподобный был благообразен, как ангел; был сед, красив телом, худ от великого воздержания, бороду имел до пояса; имел очи впалые от постоянного плача; был высок ростом, но сгорблен от старости».

Примечания

Литература 
 
 

иноязычные
 St. Arsenius // Католическая энциклопедия
 Житие иже во святых отца нашего Арсения Великого / Церетели, Григорий Филимонович. — СПб университет. Зап. ист.-фил. ф-та. Ч.50. Вып.1. — 1899.
 Acta Sanctorum vol 31 July part 4 (Jul 15-19) p. 793 — житие Арсения, подписанное именем Феодора Студита.
 De vitis sanctorum omnium nationum, ordinum et temporum ex VII tomis R.P.F 1605 р. 455 — житие Арсения, написанное Симоном Метафрастом.

Ссылки 
 Преподобный Арсений Великий на сайте Православие.Ru

Преподобные
Древнегреческие писатели
Писатели V века
Христианские святые V века
Святые Единой Церкви